Jezioro Żabie (potocznie Żabi Róg, niem. Horner See) – polodowcowe jezioro na Pojezierzu Iławskim, nad którym położona jest wieś Żabi Róg, ok. 7 km na południowy wschód od miasta Morąg i 10 km na północny zachód od wsi Łukta.

Powierzchnia: 24,8 ha (24,1 ha według danych IRŚ), długość jeziora 1,3 km (1329 m według danych IRŚ), szerokość maksymalna 250 m, długość linii brzegowej - 2900 m, głębokość maksymalna - 6,5 m, głębokość średnia - 3,6 m. Jezioro położone jest w dorzeczu Pasłęki, 109,5 m n.p.m. Jest to wydłużony i stosunkowo płytki zbiornik o słabo rozwiniętej linii brzegowej i twardym dnie. 

Na brzegu północno-wschodnim znajdują się zabudowania wsi Żabi Róg. Od strony północnej jezioro zasilają dwa małe cieki, w części południowo-wschodniej z jeziora wypływa mały ciek. W sąsiedztwie jeziora znajduje się żwirownia. 

W jeziorze zanotowano występowanie sandacza, szczupaka, okonia. Między innymi ze względu na niewielką głębokość oraz zanieczyszczenia bytowe, spływające ze wsi, jezioro narażone jest na przyduchy zimowe.

Zobacz też 
 Jezioro Żabie

Przypisy

Bibliografia 
 "Jeziora okolic Olsztyna. Seria Przewodniki Wędkarskie, 2". Olsztyn, 1997, Wyd. Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, 
Żabie, Jezioro
Morąg (gmina)